Víbora es el nombre vernáculo de las siguientes especies de pez:

 Chauliodus danae: víbora oscura (en Cuba) o pez víbora (en España);
 Chauliodus macouni: víbora del Pacífico (en México);
 Chauliodus sloani: víbora marina (en Cuba);
 Enchelycore nigricans: morena víbora (en México);
 Malacanthus plumieri: víbora (en Rep. Dominicana);
 Scytalichthys miurus: tieso víbora (en México);
 Trachinus radiatus: víbora (En España).

Referencias 

Nombres vernáculos de peces